James FitzJames (1. książę Berwick) –
 James FitzJames (2. książę Berwick) –

Zobacz też